Matschaidse ist der Familienname folgender Personen:

 Nino Matschaidse (* 1983), georgische Opernsängerin in der Stimmlage Sopran
 Salome Matschaidse (* 1973), georgische Regisseurin und bildende Künstlerin